Сарья:

 Сарья — река в Кировском районе Ленинградской области. Правый приток реки Лавы.
 Сарья — агрогородок в Верхнедвинском районе, Витебской области Белоруссии.
 Сарья — остров в Греции.
 Сарья — деревня в Эстонии.